Jasmin Ladurner ist der Name folgender Personen:

* Jasmin Ladurner (Tennisspielerin) (* 1991), italienische Tennisspielerin aus Südtirol
 Jasmin Ladurner (Politikerin) (* 1993), italienische Politikerin aus Südtirol